El nombre Charley ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Charley.
 Huracán Charley.
 Huracán Charley.
 Tormenta tropical Charley. 
 Huracán Charley.